Янголи і демони (роман) — роман Дена Брауна.
 Ангели і демони (фільм) — фільм Рона Говарда, екранізація однойменного роману Дена Брауна.